Требан () — коммуна во Франции, департамент Алье
 Требан () — коммуна во Франции, департамент Тарн